L'expression whiz kid est une expression familière, de langue anglaise, qualifiant un enfant particulièrement brillant ; elle peut être traduite en français par « as », ou « crack ». Whiz Kids peut faire référence à :
 Whiz Kids, titre original de la série télévisée américaine Les Petits Génies ;
 Whiz Kids, album du vibraphoniste Gary Burton ;
 le surnom de plusieurs clubs sportifs :
 , surnom du club de baseball des Phillies de Philadelphie durant leur saison en 1950 ;
 Whiz Kids, surnom de l'équipe de basket-ball masculine des Fighting Illini de l'Illinois durant leur saison 1942–43 ;